Youthpass ist ein Zertifikat, welches den Wert nichtformaler und informeller Lernerfahrungen in den Vordergrund rückt. Es basiert auf einer Resolution des Europäischen Rates und wurde zwischen 2005 und 2007 im Auftrag der Europäischen Kommission entwickelt.

Kontext 
Im Gegensatz zu formalem Lernen, das in klassischen Bildungsinstitutionen wie Schulen oder Universitäten stattfindet, können nichtformale Lernerfahrungen überall gemacht werden, zum Beispiel in Sportvereinen, Sommerlagern, Austauschprogrammen oder im Alltag. Youthpass soll dazu dienen, diese Erfahrungen europaweit anzuerkennen und zu validieren.

Teilnehmer an Projekten, die im Rahmen des EU-Jugendprogramms „Jugend in Aktion“ gefördert werden, können mithilfe des Zertifikats über ihr Lernen reflektieren und es anerkennen lassen. Darunter fallen unter anderem der Europäische Freiwilligendienst sowie Mobilitätsmaßnahmen für Fachkräfte und Jugendinitiativen. Im Jahr 2013 erhielten 80 Prozent aller Teilnehmer aus EU-geförderten Jugendprojekten ein Youthpass-Zertifikat.

Struktur 
Das Youthpass-Zertifikat wird von den Projektteilnehmern online erstellt und besteht aus drei Abschnitten. Die ersten beiden Abschnitte enthalten Informationen über den Teilnehmer, das Projekt, dessen Fokus und die verantwortliche Organisation. Im dritten Teil werden mit eigenen Worten die individuellen Lernerfahrungen beschrieben. Als Hilfestellung dienen hier die „Acht Schlüsselkompetenzen für Lebensbegleitendes Lernen“, die 2006 vom Europäischen Parlament und vom Europäischen Rat definiert wurden:
 Muttersprachliche Kompetenz
 Fremdsprachliche Kompetenz
 Mathematische und naturwissenschaftlich-technische Kompetenz
 Computerkompetenz
 Lernkompetenz
 Soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz
 Eigeninitiative und unternehmerische Kompetenz
 Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit
Das Zertifikat wird von den Projektverantwortlichen unterschrieben und kann dann zum Beispiel bei Bewerbungen als Nachweis für die persönliche Weiterentwicklung genutzt werden.

Einzelnachweise 

Urkunde
Bildung und Forschung in der Europäischen Union
Lernen
Jugend und Recht